La Serie A2 2016-2017 si è svolta dal 9 ottobre 2016 al 14 maggio 2017: al torneo hanno partecipato venti squadre di club italiane.

Regolamento

Formula 
Le venti squadre, divise in due gironi da dieci, hanno disputato un girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di diciotto giornate; al termine della regular season:
Le prime cinque classificate di ogni girone hanno acceduto alla pool promozione, strutturata in un girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, dove le squadre hanno mantenuto sia i risultati sia i punti in classifica ottenuti dagli incontri già disputati con le squadre dello stesso girone incontrate nella regular season (le sfide non vengono ripetute nella pool promozione). Al termine della pool promozione le prime otto classificate hanno acceduto ai play-off promozione strutturati in quarti di finale, giocati al meglio di due vittorie su tre gare, semifinali e finale, entrambe giocate al meglio di tre vittorie su cinque gare: la vincitrice è promossa in Serie A1.
Le ultime cinque classificate di ogni girone hanno acceduto alla pool salvezza, strutturata in un girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, dove le squadre hanno mantenuto sia i risultati sia i punti in classifica ottenuti dagli incontri già disputati con le squadre dello stesso girone incontrate nella regular season (le sfide non vengono ripetute nella pool salvezza). Al termine della pool salvezza:
 Le classificate dal terzo all'ottavo posto hanno acceduto ai play-out strutturati in una finale, giocata al meglio di tre vittorie su cinque gare: le tre perdenti sono retrocesse in Serie B.
 Le ultime due classificate sono retrocesse in Serie B.

Criteri di classifica 
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Numero di partite vinte;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti.

Squadre partecipanti 
Le squadre neopromosse dalla Serie B1 sono state l', il , il , vincitrici della regular season, la , la  e il , seconde classificate in regular season, e il , vincitore dei play-off promozione.

Delle squadre aventi il diritto di partecipazione:
 La  è stato ripescata in Superlega.
 Il Modena Est e il Parella hanno ceduto il titolo sportivo alla  e all', le quali sono state ammesse in Serie A2.

Per integrare l'organico delle squadre è stata ripescata la .

Per volere della FIPAV il  è stato ammesso in Serie A2.

Girone bianco

Girone blu

Torneo

Regular season

Girone bianco

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata alla pool promozione.
      Qualificata alla pool salvezza.

Girone blu

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata alla pool promozione.
      Qualificata alla pool salvezza.

Pool promozione

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.

Pool salvezza

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-out.
      Retrocessa in Serie B.

Play-off promozione

Tabellone

Risultati

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Play-out

Risultati

Finale

Statistiche 

NB: I dati sono riferiti alla sola regular season.

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallavolo nel 2016
Pallavolo nel 2017
 2016-2017